Termin DNAB ima više značenja.

 DNK helikaza, enzimska klasa
 DnaB helikaza, bakterijski enzim